Le sigle E571 peut désigner:
 E571, numéro E du stéarate d'ammonium, un agent anti-agglomérant ;
 Route européenne 571 reliant Bratislava à Košice en Slovaquie.